El Torneig de Rio de Janeiro 2019, també conegut com a Rio Open 2019, és una competició tennística masculina disputada sobre terra batuda que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La sisena edició del torneig es va disputar entre el 18 i el 24 de febrer del 2019 al Jockey Club Brasileiro de Rio de Janeiro, Brasil.

El tennista serbi Laslo Đere va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
ATP Tour 2019